Bart Debie, Belgisch voormalig politiecommissaris en politicus
 Benoît Debie, Belgisch cameraman
 Carol Nicolae Debie, Belgisch-Roemeens ingenieur, wetenschapper en cultuurdrager
 Franck Debié, Frans politicoloog, bestuurder en auteur
 Da Boy Tommy, artiestennaam van Tommy Debie, Belgisch jump-dj
 Debie (achternaam)

Zie ook 
 De Bie (doorverwijspagina)
 Debbie (doorverwijspagina)